Recess (álbum) — do produtor musical Skrillex
 Recess (série) — produzida pela Walt Disney